Алексиева може да се отнася за:
 Афродита Алексиева (р. 1938), българска филоложка
 Елена Алексиева (р. 1975), българска писателка
 Люба Алексиева (1926 – 2015), българска актриса
 Мария Алексиева (р. 1976), българска художничка
 Надежда Алексиева (р. 1969), българска биатлонистка
 Силвия Алексиева-Кола (р. 1974), българска шахматистка
 Текла Алексиева (р. 1944), българска художничка